Мохамме́д Лами́н «Момо» Сиссоко́ Жийян (; 22 января 1985, Мон-Сен-Эньян, Франция) — франко-малийский футболист, опорный полузащитник. Двоюродный брат Сейду Кейта.

Карьера 
Получил известность во время выступлений за испанскую «Валенсию», английский «Ливерпуль», итальянский «Ювентус», а также французский «Пари Сен-Жермен».

В 2003 году перешёл в испанскую «Валенсию» на правах свободного агента из «Осера», где отыграл 2 сезона. Часть матчей провёл на позиции левого защитника, куда его ставил тренер испанской команды Рафаэль Бенитес.

Летом 2005 года Сиссоко перешёл в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила 5,6 млн фунтов. В январе 2008 года Сиссоко переходит в «Ювентус» за 11 млн евро. Являлся игроком стартового состава, но из-за перелома ноги в марте 2009 года в дерби против «Торино» пропустил более полугода. После восстановления уступил место в составе новичку команды Фелипе Мело.

28 июля 2011 года игрок подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» сроком на 3 года. Сумма трансфера составила 8 млн. €.

В сезоне 2011/12 сыграл 25 матчей и забил 2 гола, но в следующем сезоне перестал попадать даже в заявку команды и в последний день зимнего трансферного окна 2013 года Мохаммед был арендован итальянским клубом «Фиорентина», где сыграл 5 матчей.

3 сентября 2013 года «Пари Сен-Жермен» расторг контракт с Сиссоко по обоюдному согласию сторон.

31 января 2014 года «Леванте» объявил о подписании контракта с полузащитником на правах свободного агента. Соглашение было рассчитано до конца сезона. Позже было продлено ещё на 1 год. В сезоне 2014/15 сыграл всего 21 матч.

25 июня 2015 года подписал контракт с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» на правах свободного агента. 20 февраля покинул клуб из-за перебора легионеров в заявке китайского клуба.

1 октября 2016 года подписал контракт с индийским клубом «Пуна Сити» на правах свободного агента.

В апреле 2017 года перебрался в индонезийский клуб «Митра Кукар» также на правах свободного агента.

4 декабря 2017 года перешёл в «Атлетико Сан-Луис», выступающий во втором дивизионе чемпионата Мексики.

12 июля 2018 года Сиссоко заключил однолетний контракт с клубом «Китчи», выступающим в Премьер-лиге Гонконга.

Достижения 
 Валенсия
 Чемпион Испании (1): 2003/04
 Обладатель Кубка УЕФА (1): 2003/04
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2004, 2005

 Ливерпуль
 Обладатель Кубка Англии (1): 2005/06
 Обладатель Суперкубка Англии (1): 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Пуна Сити»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Митра Кукар»
Игроки ФК «Атлетико Сан-Луис»
Игроки ФК «Китчи»
Игроки ФК «Сошо»